Лениште () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Ардино. Население составляет 126 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Лениште, в состав которого входит Лениште, должность кмета (старосты) исполняет Фехим Рахимов Халимов (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Ардино — Ресми Мехмед Мурад (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Кырджалийской области